Iribarne ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Iribarne (* 1950), argentinischer Politiker
 Antonio Bedmar Iribarne (1865–1941), spanischer Maler
 Francisco Iribarne (* 1998), spanischer Volleyballspieler
 Luis Iribarne O'Connor (1868–1928), spanischer Sänger und Tenor
 Manuel Fraga Iribarne (1922–2012), spanischer Politiker
 Roger Iribarne (* 1996), kubanischer Leichtathlet